Бельбимбре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 10,234 км². Население — 79 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса